Randonneur (fietser), bepaalde langeafstandsfietser
Randonneur (fiets), fiets van een randonneur